Fecsegő tipegők (1991–2004), televíziós rajzfilmsorozat
 Rugrats mozi – Fecsegő tipegők (1998), Igor Kovalyov és Norton Virgien filmje
 A fecsegő tipegők Párizsban (2000), Stig Bergqvist és Paul Demeyer filmje
 Fecsegő tipegők – A vadon szaga (2003), Norton Virgien és John Eng
 Fecsegő tipegők (2021–), televíziós számítógépes animációs sorozat